Arromanches-les-Bains, comune francese
 Arromanches (R 95), portaerei francese, ex